Макарята — название населённых пунктов в России.

Костромская область 
 Макарята — деревня в Вохомском районе.

Пермский край 
 Макарята — деревня в Берёзовском районе.
 Макарята — деревня в Кишертском районе.
 Малые Макарята — деревня в Ильинском районе.